Velika nagrada Monaka 1987 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 31. maja 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 78
| 1:57:54,085
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 78
| + 33,212 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 78
| + 1:12,839
| 5
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 76
| +2 kroga
| 15
| 2
|-
! 6
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 76
| +2 kroga
| 19
| 1
|-
! 7
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 76
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 8
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 76
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 9
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 75
| Motor
| 4
|  
|-
! 10
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 75
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 11
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 74
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 12
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 74
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 71
| +7 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 59
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 58
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 57
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 42
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 41
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 39
| El. sistem
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 38
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 29
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 21
| El. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 9
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 5
| Prenos
| 9
|  
|-
! DNS
| 23
|  Adrián Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| 
| 0
|  
|-
! EX
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
|  
| Izključen
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1987
1987